Иуда может означать:
 Иуда — еврейское мужское имя. Библейские Иуды:
 Иуда — 4-й сын Иакова и Лии; автор завещания (завета); родоначальник колена Иудина;
 Иуда Искариот — один из 12 учеников Иисуса Христа (апостолов);
 Иуда Фаддей — один из 12 учеников Иисуса Христа, брат Иакова;
 Иуда — брат Иисуса.
 Святой Иуда — внетропический циклон 2013 года.

См. также 
 Поцелуй Иуды (значения)